In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Krefeld aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DP: Deutsche Partei
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 GVP: Gesamtdeutsche Volkspartei
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 KB: Krefelder Bürgerpolitik
 KK: Unabhängige Wählergemeinschaft Krefelder Kreis
 KWG: Krefelder Wählergemeinschaft
 UeWG: Uerdinger Wählergemeinschaft
 UKB: Unabhängige Krefelder Bürger
 UWG/FW: Unabhängige Wählergemeinschaft/Freie Wähler
 wir: wir Krefeld
 WUZ: Wählergemeinschaft Unsere Zukunft

Stadtratswahlen 

Sitzverteilung der Parteien, die nie mehr als zwei Sitze erhalten haben (ab 1999)

Fußnoten

1 1952: zusätzlich: DP: 3,6 %
2 1956: zusätzlich: GVP: 2,2 %
3 1989: zusätzlich: REP: 3,7 %
4 1999: zusätzlich: KK: 2,3 %
5 2004: zusätzlich: KWG: 3,5 %, UKB: 2,5 %
6 2014: zusätzlich: Piraten: 2,0 %
7 2020: zusätzlich: PARTEI: 2,5 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk 1 Krefeld-West 

Fußnoten

1 1999: zusätzlich: KK: 3,0 %
2 2014: zusätzlich: UWG/FW: 3,0 %
3 2020: zusätzlich: WUZ: 2,3 %

Stadtbezirk 2 Krefeld-Nord 

Fußnoten

1 1999: zusätzlich: KK: 3,2 %
2 2004: zusätzlich: UKB: 2,6 %
3 2009: zusätzlich: KB 2,8 %
4 2014: zusätzlich: UWG/FW: 2,7 %

Stadtbezirk 3 Krefeld-Hüls 

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: KWG: 2,5 %, UKB: 2,0 %
2 2009: zusätzlich: KB: 2,1 %

Stadtbezirk 4 Krefeld-Mitte 

Fußnoten

1 1999: zusätzlich: KK: 2,9 %
2 2004: zusätzlich: KWG: 3,9 %, UKB: 2,9 %
3 2009: zusätzlich: KB: 2,3 %
4 2014: zusätzlich: Piraten: 2,7 %

Stadtbezirk 5 Krefeld-Süd 

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: KWG: 6,0 %, UKB: 2,8 %
2 2009: zusätzlich: KB: 2,2 %
3 2014: zusätzlich: Piraten: 3,1 %, PARTEI: 2,1 %

Stadtbezirk 6 Krefeld-Fischeln 

Fußnoten

1 1999: zusätzlich: KK: 2,8 %
2 2004: zusätzlich: KWG: 3,7 %, UKB: 2,8 %
3 2014: zusätzlich: Piraten: 2,0 %

Stadtbezirk 7 Krefeld-Oppum-Linn 

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: KWG: 5,2 %
2 2009: zusätzlich: KB: 3,0 %
3 2014: zusätzlich: Piraten: 2,4 %
3 2020: zusätzlich: WUZ 2,1 %

Stadtbezirk 8 Krefeld-Ost 

Fußnoten

1 1999: zusätzlich: KK: 2,1 %
2 2004: zusätzlich: KWG: 2,5 %

Stadtbezirk 9 Krefeld-Uerdingen 

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: UKB: 5,3 %, KWG: 3,3 %
1 2009: zusätzlich: KK: 2,3 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 3,0 %

Gesamtergebnisse 

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 

 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014
 2020:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse (PDF; 3,6 MB) Düsseldorf, Januar 2021
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Februar 2021

Weblinks 
 Krefelder Wahlseite (Kommunalwahl 2009)

Krefeld
Politik (Krefeld)